Rampersaud ist der Name von

 Nicole Rampersaud (* 1981), kanadische Improvisationsmusikerin (Trompete, Flügelhorn)
 Mario Rampersaud (* 1992), Cricketspieler aus Barbados